

Алькіно — село, Ковилкінський район, Мордовія
 Алькіно — село, Салаватський район, Башкортостан